Большая Курья (в верховье — Нижняя Курья, Афанасова) — река в России, протекает в Кемеровской области. Устье реки находится в 525 км по правому берегу реки Томь. Длина реки составляет 19 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Томь от города Новокузнецк до города Кемерово, речной подбассейн реки — Томь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 
 

Притоки Томи (приток Оби)
Реки Новокузнецкого района